Fritz Schneider (esquiador), esquiador suís
 Fritz Schneider (motociclista), pilot de motocròs alemany
 Fritz Schneider (waterpolo), jugador de waterpolo alemany